Heterobathmia pseuderiocrania — вид чешуекрылых насекомых (молей) из семейства Heterobathmiidae.

История изучения 
Вид был впервые описан Нильсом Педером Кристенсеном (Niels Peder Kristensen) и Эббе Нильсеном в 1979 году.

Описание 
Ротовой аппарат примитивен и хорошо приспособлен для сбора и измельчения пыльцы видов растений из рода Nothofagus. Пятисоставные верхнечелюстные щупики имеют специализированные структуры, позволяющие собирать пыльцу.

Распространение 
Обитают в умеренном поясе Южной Америки, в том числе в Аргентине.

Примечания 

Heterobathmiidae
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1979 году